Монте Ларго има више значења:

 Монте Ларго (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Монте Ларго (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Ларго (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Ларго, Ла Лагуна (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Ларго, Ла Лагуна (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Монте Ларго (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику